osoby noszące nazwisko Kucz:
 Adam Kucz (ur. 1971) – polski piłkarz
 Jan Kucz (1936 - 2021) – polski rzeźbiarz i pedagog
 Konrad Kucz – polski artysta grafik oraz instrumentalista i kompozytor

inne:
 Kaććh (Kucz) – dystrykt w Indiach